Лас Брисас има више значења:

 Лас Брисас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Брисас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Брисас (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Брисас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Брисас (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас, Ел Сипрес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Брисас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Брисас, Потреро де Абахо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Брисас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Брисас, Рестауранте (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Брисас, Ла Асијенда Вил (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Брисас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Брисас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Брисас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Брисас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Брисас (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Брисас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Брисас, Ел Дијаманте (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Брисас, Емилијано Запата (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Брисас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Брисас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Брисас (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Брисас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Брисас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Брисас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Брисас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Брисас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Брисас (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Брисас (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику